Матей Вацлав Еккель, серболужицкий вариант — Мачий Вяцлав Якула, немецкий вариант — Матиас Венцель Еккель (, , ; ) — серболужицкий скульптор, известный своими барочными произведениями, находящимися в Чехии и Саксонии.

Биография 
Родился 11 сентября 1655 года в Кулове (Виттихенау) в семье серболужицкого ремесленника Яна Якулы. Изучал искусство в Дрездене в классе немецкого скульптора Мельхиора Бартеля. В 1684 году переехал в Прагу, где открыл собственную мастерскую в Старом городе. В следующее время им были созданы многочисленные скульптуры в основном на религиозные темы в Праге, Чески-Крумлове, Дрездене, Виттихенау, Паншвиц-Кукау. Самые известные его работы находятся на Карловом мосту в Праге («Дева Мария с младенцем и святая Анна» (1707) и «Мадонна и святой Бернхард» (1709), «Дева Мария и святой Фома Аквинский»).

Избранные скульптуры 
 1691: Девять скульптур на моровом столбе в Чески-Крулове
 1700—1701: Скульптуры в церкви святого Иосифа в пражском Старом городе
 Скульптуры на главном алтаре в церкви святого Фомы Аквинского в Праге
 1718—1720: Одиннадцать скульптур в монастыре Мариенштерн, Лужица
 1719: Скульптура святого Петра на фасаде Лужицкой семинарии в Праге

Галерея

Примечания

Литература 
 Dějiny českého výtvarného umění II/1. Academia, Praha 1989 ISBN 80-200-0069-0
 BLAŽÍČEK, O. J.: Matěj Václav Jäckel. Památky archeologické, skupina historická, Nová řada 6-8 (díl 41), 1940
 TISCHEROVÁ, Jana. Matěj Václav Jäckel: sochař českého baroka 1655—1738. Praha : Rybka, 2013. 734 s. ISBN 978-80-87067-02-4.
 Christina Boguszowa: Maćij Wjacław Jakula — rězbar barokoweje doby. Rozhlad 55 (2005) 9/10, s. 359—362.
 Chr. Wornarjec: Z Kulowa do wulkeho swěta — K 250. posmjertninam rězbarja M. W. Jakule. Rozhlad 38 (1988) 1, s.13-14.

Ссылки 
 KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918
 Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem 

Лужицкие художники